Grauer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Grauer (auch Grawer; 1575–1617), deutscher Pädagoge und Theologe
 Bill Grauer (1922–1963), US-amerikanischer Jazz-Produzent
 Fritz Grauer (1904–1942), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Gertrud Grauer (1912–nach 1971), deutsche Politikerin
 Isidor Grauer-Frey (1859–1940), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Joanne Grauer (* 1939), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Karl Grauer (1924–1982), deutscher Politiker (CDU)
 Ona Grauer (Ana-Margarita Grauer; * 1975), mexikanische Schauspielerin
 Peter Adrian Grauer (* 1969), deutsch-ungarischer Pianist und Klavierpädagoge
 Rudolf Grauer (1870–1927), österreichischer Jäger und Forscher
 Sebastian Grauer (1758–1820), deutscher Arzt und Botaniker
 Stefanie Grauer-Stojanovic (* 1969), deutsche Autorin und Foodbloggerin 
 Uwe Grauer (* 1970), deutscher Fußballspieler
Wilibald Grauer (1869–1925), deutscher Konteradmiral

Siehe auch:
 Krauer